Guglielmiti – Inghilterra
Guglielmiti (eretici)
Guglielmiti (ordine religioso)